Thisted Kommune ist eine dänische Kommune im nördlichen Jütland. Sie entstand am 1. Januar 2007 im Zuge der Kommunalreform durch Vereinigung der „alten“ Thisted Kommune mit den bisherigen Kommunen Hanstholm und Sydthy im Viborg Amt.

Thisted Kommune besitzt eine Gesamtbevölkerung von  Einwohnern (Stand ) und eine Fläche von  km². Sie ist Teil der Region Nordjylland.

Entwicklung der Einwohnerzahl 
Stand jeweils zum 1. Januar:
 2007 - 46.000
 2009 - 45.596
 2010 - 45.297
  -

Kirchspielsgemeinden und Ortschaften in der Kommune 
Auf dem Gemeindegebiet liegen die folgenden Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) und Ortschaften mit über 200 Einwohnern  (byområder (dt.: „Stadtgebiete“) nach Definition der Statistikbehörde); Einwohnerzahl am , bei einer eingetragenen Einwohnerzahl von Null hatte der Ort in der Vergangenheit mehr als 200 Einwohner:

In Østerild wurde 2012 das Windkraftanlagentestfeld Østerild eingerichtet.

Partnerstädte 
Die Thisted Kommune unterhält folgende Städtepartnerschaften:
 : Uddevalla
 : Mosfellsbær
 : Loimaa
 : Skien

Weblinks 

 Offizielle Website der Thisted Kommune (dänisch)

Einzelnachweise